Studienrat steht für:

 Studienrat (Deutschland), Amtsbezeichnung in Deutschland
 Studienrat, Ehrentitel in Österreich, siehe Berufstitel #Mögliche Berufstitel nach Berufsgruppen